Muzyka
 „Son of a Preacher Man” – piosenka (aut. J. Hurley, R. Wilkins, wyk. Dusty Springfield, 1968)
 „Son of a Preacher Man” – wersja powyższego utworu (wyk. Sarah Connor, Soulicious, 2007)
 Son of a Preacher Man – drugi album studyjny amerykańskiego muzyka country Johna Richa